WMW steht für:
 Werkzeug- und Maschinenwerk, ehemaliger Name der Siemens Electronics Assembly Systems
 Westmünsterlandwelle; siehe Radio WMW
 Wiener Medizinische Wochenschrift
 VVB Werkzeugmaschinen und Werkzeuge, eine Vereinigung Volkseigener Betriebe in der DDR
 Waren-Motor-Wagen, ehemalige Marke der Automobilfabrik Feodor Siegel
 World Machinery Works, rumänischer Werkzeugmaschinenhersteller
 Whitin Machine Works, ehemalige Maschinenhersteller in Massachusetts (USA), nach dem der Ort Withinsville benannt wurde
 World Monuments Watch, eine Denkmalschutzorganisatzion
 Women's Media Watch Azerbaijan, eine Netzwerk weiblicher Journalisten in Aserbaidschan
 World Mission Workshop, jährliches Treffen christlicher Missionare
 ISO 639-3 Code der Sprache Mwani (auch Kimwani), ein Dialekt des Swahili an der Nordküste Mosambiks
 Fliegerclub Weiße Möwe Wels
 WMW, Welt-Herstellercode der Automarke Mini
 WMW, Fußballmannschaft der Waseda-Universität

wmw steht für:
 Mwani (ISO-639-3-Code), Varietät der afrikanischen Lingua franca Swahili (Sprache)

WMW